Mahalla bezeichnet:

 Mahalla (Stadtviertel), ein Stadtviertel in islamischen Ländern
 Mahalla (Schiffsflotte), eine Gruppe von Schiffen im Ersten Weltkrieg